Рейан:

 Рейан — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. 
 Рейан — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.